Djokic ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Djokic (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Denise Djokic (* 1980), kanadische Cellistin
 Philippe Djokic (* 1950), französisch-kanadischer Violinist, Dirigent und Musikpädagoge 

Siehe auch:
 Đokić